Бестсе́ллер (от  — «продаваемый лучше всех»):
 Бестселлер — популярная книга или другое тиражируемое издание (например, музыкальный альбом, компьютерная игра), попавшее в список наиболее продаваемых.
 «Бестселлер» () — американский триллер 1987 года режиссёра Джона Флинна по сценарию Ларри Коэна.
 «Бестселлер» () — южнокорейский фильм, выпущенный в 2010 году.
 «Бестселлер» () — американская комедийная драма 2021 года режиссёра Лины Росслер с Майклом Кейном в главной роли.

См. также 
 Хит
 Шлягер
 Блокбастер
 «Национальный бестселлер» — российская литературная премия.
 «Русский бестселлер» — книжная серия издательства «Эксмо», выпускаемая с 1994 года.
 «Русский бестселлер» — телеканал в составе ВГТРК.